El Coll del Puig és una collada situada a 379,6 m alt del terme comunal de Llauró, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

Està situat a la zona nord-oest del terme de Llauró, també al nord-oest del poble de Llauró.

Referències

Bibliografia 
 
 

Colls de Llauró